Талассодромеус () — род больших птерозавров из надсемейства Azhdarchoidea, живших во время нижнемеловой эпохи (части альбского века,  назад), чьи ископаемые остатки найдены на северо-востоке Бразилии.

Описание 

Название роду в 2002 году дали Александр Келнер и Диоген де Альмейда Кампос, оно происходит от  — «морской» и  — «бегун», указывая на образ жизни птерозавра, предполагаемый при первичном описании. Род включает единственный вид — Thalassodromeus sethi. Видовое название дано в честь египетского бога Сета из-за сходства формы головы. В 2006 году Андрэ Жак Вельдмейжер предположил, что Келнер спутал Сета с Амоном, чей головной убор имеет значительное сходство с гребнем талассодромеуса.

Вид основан на голотипе DGM 1476-R — неполном повреждённом черепе, найденном в . Талассодромеус, живя в нижнемеловую эпоху, делил небо со своим меньшим родственником тапежарой. Особое внимание обращает на себя его огромный гребень на голове, который начинался от кончика носа и выступал далеко назад за черепную коробку. На долю гребня приходилось 75 % поверхности его черепа, достигавшего 1,45 метра в длину. Челюсти были острыми и беззубыми. Размах крыльев составлял примерно 4,5 метра. Функция гребня точно неизвестна. Гребень мог использоваться как половое различие, для распознавания вида или терморегуляции. Фрагмент нижней челюсти другого талассодромеуса, DGM 1476-M, принадлежал ещё более крупной особи с размахом крыльев в 5,3 метра.

Другой фрагмент челюсти, SAO 251093, неофициально рассматривался Вельдмейжером как новый вид, Thalassodromeus oberli. В 2014 году этот образец был выделен в отдельный род Banguela.

Палеоэкология 

Келлнер предположил, что способ питания талассодромеуса мог быть сходен со способом питания чаек-водорезов. Ящер летел низко над водой и опущенной нижней челюстью «резал» воду, выхватывая мелкую живность. Тем не менее, более позднее исследование анатомии шеи и нижней челюсти показало, что для него и для других крупных птерозавров это было бы неосуществимо из-за большого сопротивления: расход энергии был бы слишком высок. Скорее всего, талассодромеус питался на земле, как аждархиды. На это указывают пропорции его лап, а мощные челюсти говорят о его хищном образе жизни, как у фороракосовых.

Систематика 
Систематика рода не устоялась: разные учёные относят род к разным выше стоящим таксонам. Келнер и Кампос первоначально отнесли талассодромеуса к тапеяридам. Однако, другой анализ выявил его тесную связь с семейством аждархид, вместе с родом Tupuxuara.

Приведённая ниже кладограмма основана на анализе, проведённом Фелипе Пинейро и его коллегами в 2011 году:

В 2014 году Headden и Кампос поместили род в семейство Thalassodromidae, такое положение признаётся многими палеонтологами.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания

Ссылки 
 Feeding Habits Of Flying Reptiles Uncovered

Azhdarchoidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2002 году
Фоссилии из меловых отложений Бразилии